

Cinema 
 Another Day – film del 2001 diretto da Jeffrey Reiner

Musica 
 Another Day – album di Oscar Peterson del 1970
 Another Day – singolo di Paul McCartney del 1971
 Another Day – singolo degli U2 del 1982, dall'album Boy
 Another Day – singolo dei Dream Theater del 1992, dall'album Images and Words
 Another Day – singolo di Whigfield del 1994, dall'album Whigfield
 Another Day – album di Lene Marlin del 2003
 Another Day (Another Girl) – singolo dei Lambrettas del 1980 conosciuto anche come Page 3

Televisione 
Così così (Another Day) – serie televisiva statunitense del 1978